Алматинский международный марафон «Медеу» — ежегодный марафонский забег в Алма-Ате. Обычно соревнование проводится в первой половине июня.

Свою историю марафон ведёт с 1998 года — тогда в первом забеге приняли участие всего 30 спортсменов. Основателем Медеу-марафона является немецкий предприниматель Йорг Кноблох. Сегодня соревнования стали международными, а количество участников порой достигает полутысячи.

Особенности марафона «Медеу» 
Организаторы называют его самым сложным из всех существующих в мировой практике. Первые 18 километров участникам приходится форсировать гору, затем ещё 24 километра бежать вниз. Как правило, все марафоны проводятся на равнинах и результаты разных забегов сопоставимы между собой. «Медео-марафон» под общепринятые стандарты не подходит.

Трасса 
Каждый год вносятся некоторые изменения. Так в 2008 году трассу проложили по склонам горного местечка Чимбулак (более 2000 метров над уровнем моря), при этом только один участник бежал полную дистанцию (42,1950 км).

В 2012 году трасса началась в парке Первого президента Казахстана, а не на дороге, связывающей город Алматы и урочище Медеу, как это было задумано 15 лет назад.

Победители

Призовой фонд 
В 2007 году денежный приз за первое место составил 375 тысяч тенге (ок. 2500 долларов США). За второе место — 250 тысяч тенге (ок. 1700 долларов США), за третье — 125 тысяч тенге (ок. 800 долларов США).

Медеу-марафон 2015 
После долгого перерыва был проведен Медеу-марафон 2015. Ввиду организационных трудностей он был проведен не на классическом маршруте, а в формате полумарафона из пяти кругов (один круг около 4 км) вокруг Парка Первого Президента.

Точка старта была отодвинута на 1 км от начала круга.

См. также 
 Медеу
 Горный бег

Примечания 

Марафоны Казахстана
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Бег по пересечённой местности
Мероприятия, регулярно проводимые с 1988 года